Tomasz Bednarek (ur. 1969) – polski aktor
 Tomasz Bednarek (ur. 1981) – polski tenisista